Мастерс 1992 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1992 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:4.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1992, стал Кен Доэрти. В финале он выиграл у Даррена Моргана со счётом 9:3.

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1992 год в снукере